Estrelão pode ser:

 Estádio Estrelão - na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul.
 Estádio Estrela dos Reis Magos - futuro estádio na cidade de Natal no Rio Grande do Norte.
 Rio Branco Football Club - clube poliesportivo da cidade de Rio Branco, Acre.

Desambiguação